Саркози () — фамилия, образованная офранцуживанием венгерской фамилии Шаркёзи ().

 Известные носители
 Саркози, Николя (род. 1955) — французский политический деятель, 23-й президент Французской Республики.
 Бруни-Саркози, Карла (род. 1967) — третья жена Николя Саркози.
 Сиганер-Альбенис, Сесилия, во втором браке Саркози (род. 1957) — вторая жена (1996—2007) Николя Саркози.